Punti antipodali (o antipodi)  – in geografia, punti diametralmente opposti della superficie terrestre
 Punti antipodali  – in matematica, punti opposti rispetto al centro su una sfera